Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2002/03 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2002/03 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 19 Spieler melden, allerdings schöpften nur der ŠK Slovan Levice und der ŠK Bestex Nové Zámky das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 160 der 205 gemeldeten Spieler ein, von denen 35 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK HOFFER Komárno kam mit zehn eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Dunaj Bratislava 17 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Claudiu Zetocha und Ladislav Salai (beide ŠK HOFFER Komárno) mit je 9 Punkten aus 11 Partien. Juraj Lipka (ŠK HOFFER Komárno) und Jozef Franzen (ŠK Slovan Bratislava) erreichten jeweils 8,5 Punkte aus 11 Partien. Mit Eric Peterson, Imrich Jurčišin (beide ŠK Hydina Košice), Jakub Krejčí, Ján Hartl (beide ŠK Dunaj Bratislava) und Dušan Treybal (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielte Peterson zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK HOFFER Komárno

ŠK Hydina Košice

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Dunaj Bratislava

ZK Slovakofarma Hlohovec

ŠK Slovan Levice

ŠK Softip Rajecké Teplice

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Tatran Prešov

ZŤS Spartak Dubnica

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Slovan Bratislava Junioren

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2002
Schach 2003